Sibir Nowosibirsk () ist die Kurzform für verschiedene eigenständige, russische Sportvereine:

 HK Sibir Nowosibirsk für Eishockey
 FK Sibir Nowosibirsk für Fußball